Sydjylland er et område i Jylland nord for Kongeåen og syd for grænsen mellem Region Syddanmark og Region Midtjylland. Området svarer til det tidligere Ribe Amt, hele eller dele af det tidligere Vejle Amt, samt de nordøstlige sogne i Sønderjyllands Amt. 

Efter Kommunalreformen i 2007 benyttes betegnelsen nogle gange ensbetydende med Sydjyllands Storkreds, alså den jyske del af Region Syddanmark.

Sydjylland forveksles ofte med Sønderjylland, fordi navnene ligger tæt op ad hinanden. En indbygger i denne del af Jylland kaldes en sydjyde og er ligesom betegnelsen midtjyde (men i modsætning til sønderjyde) ikke en egentlig sproglig og kulturel identitet. Befolkningen i Sydjylland er kulturelt og sprogligt mest beslægtet med vestjyderne, dog med et mindre islæt af østjysk, især i Trekantområdet.

   
Som eksempler på byer i Sydjylland kan nævnes Vejle, Kolding, Fredericia, Sønder Omme, Thyregod, Give, Billund, Grindsted, Vorbasse, Brørup, Vejen, Egtved og Vamdrup. Byer i Varde Kommune og Esbjerg Kommune regnes også for sydjyske, men benævnes oftest som beliggende i Sydvestjylland.

Sammen med de sønderjyske landsdele kaldes hele den sydlige del af Jylland for Syd- og Sønderjylland. "Sønderjylland" dækker derimod udelukkende det meste af det tidligere Sønderjyllands Amt og fra ældre tid også Sydslesvig ned til Ejderen.

Noter